Елеукенов:
Елеукенов, Шериаздан Рустемович — советский и казахский учёный, доктор филологических наук (1988), профессор (1990). Заслуженный работник культуры Казахстана (1981). Лауреат Государственной премии РК (1998).
Елеукенов, Дастан Шериазданович — посол Казахстана в Швеции (2013—03.2019)